Филип Јанковић се може односити на:

 Филип Јанковић (1886—1942), учесник Балканских ратова, Првог светског рата и Народноослободилачке борбе, народни херој Југославије.
 Филип Јанковић (1995), фудбалер